El término papel puede hacer referencia a:

Papel, material constituido por una delgada lámina elaborada a partir de pulpa de celulosa.
Papel aluminio, hojas delgadas de aluminio de un grosor inferior a 0,2 mm.
Papel moneda, trozo de papel impreso que representa un valor fiduciario.
Papel vitela, un tipo de papel inventado en el siglo XVIII y así llamado porque, se supone, es tan liso como el tipo de pergamino llamado «vitela».
Papel con calzones, papel en el que una actriz aparece con ropa masculina.
Papel Pampa, localidad y municipio que se encuentra en el Departamento de La Paz, Bolivia.